USS La Vallette je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS La Vallette (DD-315) 
 USS La Vallette (DD-448)

La Vallette